La First Division 1896-1897 è stata la 9ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, concluso con la vittoria dell', al suo terzo titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Steve Bloomer () con 22 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
 Ai Test-match.
      Retrocessa in Second Division dopo i test-match.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario 

1º settembre 1896

2 settembre 1896

5 settembre 1896

7 settembre 1896

12 settembre 1896

19 settembre 1896

26 settembre 1896

3 ottobre 1896

10 ottobre 1896

17 ottobre 1896

19 ottobre 1896

24 ottobre 1896

31 ottobre 1896

2 novembre 1896

7 novembre 1896

9 novembre 1896

14 novembre 1896

18 novembre 1896

21 novembre 1896

28 novembre 1896

5 dicembre 1896

7 dicembre 1896

12 dicembre 1896

19 dicembre 1896

25 dicembre 1896

26 dicembre 1896

28 dicembre 1896

29 dicembre 1896

1º gennaio 1897

2 gennaio 1897

9 gennaio 1897

16 gennaio 1897

23 gennaio 1897

6 febbraio 1897

8 febbraio 1897

20 febbraio 1897

22 febbraio 1897

27 febbraio 1897

2 marzo 1897

4 marzo 1897

6 marzo 1897

10 marzo 1897

13 marzo 1897

20 marzo 1897

22 marzo 1897

27 marzo 1897

3 aprile 1897

5 aprile 1897

8 aprile 1897

10 aprile 1897

12 aprile 1897

15 aprile 1897

16 aprile 1897

17 aprile 1897

19 aprile 1897

20 aprile 1897

24 aprile 1897

26 aprile 1897

Test-match

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Aston Villa (21)
 Minor numero di sconfitte: Aston Villa (4)
 Migliore attacco: Aston Villa (73 reti fatte)
 Miglior difesa: Sheffield Utd (29 reti subite)
 Miglior media reti: Aston Villa (1,921)
 Maggior numero di pareggi: Preston North End (12)
 Minor numero di pareggi: Stoke City, Blackburn (3)
 Maggior numero di sconfitte: Burnley (17)
 Minor numero di vittorie: Burnley (6)
 Peggior attacco: West Bromwich (33 segnate)
 Peggior difesa: Blackburn (62 reti subite)
 Peggior media reti: Blackburn (0,565)

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
 Second Division 1896-1897
 FA Cup 1896-1897

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1896
Calcio nel 1897
1896